Sempill ist der Name einer schottischen Familie. Namensträger sind:

 Francis Sempill (1616?–1682), Schriftsteller, Sohn von Robert Sempill dem Jüngeren
 Hugh Sempill (ca. 1595–1654), Jesuit und Mathematiker, siehe Hugo Sempilius
 Robert Sempill (ca. 1530–1595), Balladendichter
 Robert Sempill der Jüngere (1595?–1663?), Schriftsteller, Sohn von Robert Sempill
 James Sempill (1566–1626), Vertrauter der schottischen Königin Maria Stuart

Zum Adelstitel und seinen Trägern siehe Lord Sempill.